A National Basketball Association 1996–1997-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 51. szezonja volt. A győztes a címvédő Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Utah Jazz ellen. A Chicago egymás után harmadik alkalommal nyerte meg a bajnoki címet. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Karl Malone, a döntő MVP-je Michael Jordan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Karl Malone
Az év újonca: Allen Iverson
Legjobb védekező játékos: Dikembe Mutombo
Legtöbbet fejlődött játékos: Isaac Austin
Legjobb „hatodik” játékos: John Starks

All-Star-mérkőzés 

MVP: Glen Rice
Vezetőedzők: Doug Collins (Kelet), Rudy Tomjanovich (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba